Palais Arco oder Arco-Palais steht für 

 das Arco-Palais in der Theatinerstraße 7 in München
 das Palais Arco in der Brienner Straße 10 in München
 das Palais Arco-Zinneberg am Wittelsbacherplatz in München
 das Palais Gise, auch Palais Arco genannt, in der Prannerstraße 9 in München